Templeton (Californië), plaats in Californië
Templeton (Engeland)
Templeton (Iowa), plaats in Iowa